Complement receptor 1 - білок системи комплементу.
 CR1 - зарезервований контрольний регістр процесора.